Санто Доминго Роајага има више значења:

 Општина Санто Доминго Роајага (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Роајага (Санто Доминго Роајага, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику